Wang Liping (), née le  à Fengcheng, dans la province du Liaoning, est une athlète chinoise spécialiste de la marche athlétique.

Le , elle remporte les 20 kilomètres marche des Jeux olympiques de Sydney avec le temps de 1 h 29 min s 05, devançant la Norvégienne Kjersti Plätzer et l'Espagnole María Vasco.

Son record personnel sur 20 km est de 1 h 26 min 23 s, établi le  à Guangzhou.

Palmarès

Liens externes 
 

Marcheuse chinoise
Championne olympique chinoise
Championne olympique d'athlétisme
Naissance en juillet 1976
Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2000
Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2004